Ипполит Михайлович Тарновский (1833—1899) — российский , акушер-практик и ; доктор медицины, тайный советник.

Биография 

Ипполит Тарновский родился 30 марта (11 апреля) 1833 года в семье подпоручика Михаила Петровича Тарновского (3.10.1800 — ?), мать Мария Александровна Тарновская урождённая Завердяева (1809—1893). По окончании курса в Императорском Московском университете в 1855 году работал врачом в Санкт-Петербургском Воспитательном доме, при Повивальном институте (1859—1861) и столичным городским акушером. 

В 1869 году за диссертацию «О механическом лечении болезней матки» Тарновский был удостоен степени доктора медицины. 

Был преподавателем и руководил акушерской и гинекологической клиникой на женских врачебных курсах.

Позднее он состоял помощником директора Надеждинского родовспомогательного заведения, а в 1898 году был назначен директором ректором этого заведения. 

Кроме диссертации, Тарновский напечатал ряд специальных статей в медицинских журналах.

Был награждён орденами Святой Анны 1-й степени (1890), Святого Станислава 1-й степени (1885), Святого Владимира 3-й степени (1883), Святого Станислава 2-й степени (1863).

Ипполит Михайлович Тарновский умер 7 (19) февраля 1899 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Библиография 
 Тарновский И. М. Извращение полового чувства у женщин (Текст для врачей и юристов) // Российская государственная библиотека.

Примечания

Литература 
 Биографический словарь. Высшие чины Российской империи (22.10.1721 — 2.03.1917). В 4-х томах / Сост. к.и.н. Е. Л. Потемкин. — М.: Б.и., 2019. — Т. IV (С — Я). — С. 216.
 Репина М. А. Первое родовспомогательное заведение Санкт-Петербурга. — СПб.: Эко-Вектор, 2020. — С. 53—54. — ISBN 978-5-907201-10-1

Ссылки 
 Ипполит Тарновский.

Выпускники медицинского факультета Московского университета
Акушеры по алфавиту
Акушеры Российской империи
Тайные советники